Гейденрейх — фамилия.

Известные носители:
 Гейденрейх, Богуслав Богуславович (1818—1896) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Гейденрейх, Екатерина Николаевна (Никодимовна) (1897—1982) — артистка балета и педагог, основатель Пермского хореографического училища.
 Гейденрейх, Иван Григорьевич (1769—1839) — генерал-майор российской армии, участник наполеоновских войн.
 Гейденрейх, Карл Генрих (1764—1801) — немецкий философ, профессор Лейпцигского университета.
 Гейденрейх, Людвиг Людвигович (1846—1920) — русский бактериолог.
 Гейденрейх, Михал, по прозвищу «Крук» (1831—1886) — участник польского восстания 1863 года, генерал.
 Гейденрейх, Эдуард Андреевич — полковник, Георгиевский кавалер (№ 8867; 1 февраля 1852).

Примечания